Locomotive (anglicky lokomotiva) může znamenat:

 Locomotive (britská hudební skupina) – britská kapela aktivní v 60. letech 20. století
 Locomotive (česká hudební skupina) – česká hardcore/thrash/death metalová kapela založená roku 1995
 Locomotive (film) – americký akční/dramatický film z roku 1997